Отмъстителите може да се отнася за:
 Отмъстителите, екип от супергерои;
 Отмъстителите, американски филм от 2012 г.;
 Отмъстителите: Ерата на Ултрон, американски филм от 2015 г.;
 Отмъстителите, британски сериал (1961-1969);
 Новите отмъстители, британски сериал (1976-1977);
 Отмъстителите, американски филм от 1998 г.;
 Отмъстителите, уестърн от 1972 г.;
 Отмъстителите, роман на Стивън Кинг от 1996 г.;
 Отмъстителите, серия от фентъзи романи на Брандън Сандерсън;